Quadratus ist der Name folgender Personen:
 Cognomen der römischen Familie der Ummidii Quadrati
 Asinius Quadratus, römischer Geschichtsschreiber des 3. Jahrhunderts
 Ummidius Quadratus, römischer Senator und möglicherweise Suffektkonsul 146
 Aulus Avillius Urinatius Quadratus, römischer Suffektkonsul 156
 Aulus Iulius Pompilius Piso Titus Vibius Laevillus Quadratus Berenicianus, römischer Konsul
 Aulus Iulius Quadratus,  römischer Politiker und Senator Ende des 1./Anfang des 2. Jahrhunderts
 Gaius Iulius Quadratus Bassus, römischer Suffektkonsul 105
 Gaius Navius Quadratus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Gaius Ummidius Durmius Quadratus, römischer Senator
 Gaius Ummidius Quadratus, römischer Suffektkonsul 118
 Gaius Volusenus Quadratus, römischer Ritter
 Lucius Antonius Quadratus, römischer Soldat (Kaiserzeit)
 Lucius Statius Quadratus, römischer Politiker und Senator Mitte des 2. Jahrhunderts
 Marcus Iulius Quadratus, römischer Centurio (Kaiserzeit)
 Marcus Ummidius Quadratus, römischer Konsul 167
 Marcus Vestinus Quadratus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Quintus Cornelius Quadratus, römischer Politiker und Senator zur Zeit des Antoninus Pius
 Tiberius Iunius Quadratus, römischer Ritter (Kaiserzeit)

 Quadratus von Athen, Bischof von Athen und Apologet († um 130)

Siehe auch: 
 Musculus quadratus lumborum